Antonio Ciliberti –  arcivescovo cattolico italiano
Franco Ciliberti – politico italiano
Orazio Ciliberti – politico italiano